Le tournoi de Delray Beach est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 15 au  sur dur (ext.). C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 On note les forfaits du Canadien Milos Raonic (blessé à l'adducteur droit) et du Taïwanais Lu Yen-hsun.
 Les joueurs forfaits sont remplacés par Malek Jaziri et Kyle Edmund.
 Juan Martín del Potro fait son retour sur le circuit après une opération au poignet gauche qui l'a tenu éloigné des courts durant presque un an.
 Sam Querrey remporte son  en s'imposant en finale face à Rajeev Ram 6-4, 7-6.
 En double, Oliver Marach et Fabrice Martin battent les frères Bryan 3-6, 7-6, [13-11], en sauvant 6 balles de matchs dans le super tie-break. Il s'agit de leur  cette saison, le  pour l'Autrichien et le  pour le Français.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2016
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en février 2016
Sport en Floride en 2016
Sport aux États-Unis en février 2016